Гайдучик Віктор Сергійович — учасник війни в Афганістані, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня.
 Гайдучик Віталій Вікторович — білоруський футболіст, захисник клубу БАТЕ.
 Гайдучик Дмитро Сергійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гайдучик Микола Михайлович (* 1999) — український футболіст, нападник рівненського «Вереса».

Примітки 

Прізвища